

Geografia

Austria 
 Mautern an der Donau – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Mautern in Steiermark – comune nel distretto di Leoben (Stiria)